Processor (computer) of Centrale verwerkingseenheid
College voor Examens (CvE)
Common Vulnerabilities and Exposures, een databestand met kwetsbaarheden in computers en netwerken
 correctie vorige entry (c.v.e.; bij wijzigingen in Wikipedia)